Serhij Ivanovyč Kovalenko (1947-2004), cestista sovietico, poi ucraino
 Serhij Viktorovyč Kovalenko (n. 1984), calciatore ucraino